Выпасное — название населённых пунктов:

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Выпасное — село в Джанкойском районе.
 Выпасное — село в Первомайском районе.
 Выпасное — исчезнувшее село в Сакском районе.

Украина 
 Выпасное — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.